Chagas peut désigner :

Patronyme 

 Carlos Chagas (1879-1934), médecin brésilien ;
 João Chagas (1863-1925), Premier ministre du Portugal ;
 Marinho Chagas, de son vrai nom Francisco das Chagas Marinho (1952-2014), footballeur brésilien.

Divers 
 un peuple de Tanzanie,
 une forme de trypanosomiase, appelée maladie de Chagas.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais